Willem de Vries (1899-1975), Nederlands toneel- en hoorspelacteur
 Willem de Vries (1908-1977), Nederlands genealoog
 Willem de Vries (1942), Nederlands voetballer
 Willem de Vries (organist) (1871-1936), Organist en beiaardier Stevenskerk Nijmegen